Dagli Appennini alle Ande – racconto presente nel romanzo Cuore di Edmondo De Amicis
Dagli Appennini alle Ande – film del 1916 diretto da Umberto Paradisi
Dagli Appennini alle Ande – film del 1943 diretto da Flavio Calzavara
Dagli Appennini alle Ande – film del 1959 diretto da Folco Quilici 
Dagli Appennini alle Ande – miniserie televisiva del 1990 diretta da Pino Passalacqua

Marco – Dagli Appennini alle Ande – altro titolo della serie animata diretta da Isao Takahata intitolata Marco